Tempursari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tempursari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,46, long 109,99), 
 Desa Tempursari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,87, long 111,05), 
 Desa Tempursari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,62, long 111,56), 
 Desa Tempursari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,02, long 113,22), 
 Kecamatan Tempursari, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar